CSI — аббревиатура:
 Crime Scene Investigation — название вымышленной криминалистической лаборатории (по аналогии с Crime Scene Analysts, реальным подразделением полиции Лас-Вегаса) из американской телефраншизы:
 «C.S.I.: Место преступления», или «C.S.I.: Место преступления Лас-Вегас» — американский телесериал (2000—2015) о работе криминалистов.
 «C.S.I.: Место преступления Майами» — телесериал (2002—2012), ответвление сериала «C.S.I.: Место преступления».
 «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк» — телесериал (2004—2013), ответвление сериала «C.S.I.: Место преступления».
 «C.S.I.: Киберпространство» — телесериал (2015—2016), ответвление сериала «C.S.I.: Место преступления».
«C.S.I.: Вегас» — телесериал (2021—), продолжение сериала «C.S.I.: Место преступления».

 Commission Sportive Internationale — Международная спортивная комиссия (структура ФИА в 1922–1978 годах).
  — американская компания, производитель автомобилей.
 Cauchy–Schwarz inequality — числовое неравенство.
 Commercial satellite imagery[en] — коммерческие проекты спутниковой фотосъёмки.
  — стандарт подключения камер в мобильных устройствах.
 Common System Interface — компьютерная шина (подсистема передачи данных).
 Control Sequence Introducer, или Control Sequence Initiator — совокупность управляющих символов ANSI.
 CSI-DOS — операционная система для персональных компьютеров БК-0011 и БК-0011М.
 Committee for Skeptical Inquiry — американская исследовательская и просветительская организация.
 Church of South India — протестантская община на юге Индии.
  — маркетинговый термин, индекс удовлетворённости клиентов.
 Continual service improvement[en] — «Постоянное улучшение обслуживания»: 5-я книга ITIL v.3 — описывает 5-ю фазу жизненого цикла управления ИТ-услугами

c-Si — кристаллический кремний.